Летонмяки — финская  фамилия. Известные носители:
 Летонмяки, Лаури Матвеевич (1886—1935) — финский революционер, деятель просвещения, писатель и переводчик.
 Летонмяки, Мария Эммануиловна (1885—1937) — финская революционерка.